Nagara ist:

 Nagara (Karnataka), ein Ort Im indischen Bundesstaat Karnataka
 ein Tempelbaustil in der indischen Architektur, siehe Nagara-Stil
 Nagara (Fluss), ein Fluss in Japan
 Nagara (Schiff, 1922), ein leichter Kreuzer der Kaiserlichen Japanischen Marine
 eine Schreibweise der Kesseltrommel Naqqara
 eine Schreibweise der aserbaidschanischen Zylindertrommel Naghara, ähnlich der georgischen Doli

in der antiken Geografie:
 eine Stadt in Arabien, heute Nagran in Saudi-Arabien
 eine Stadt in Indien, heute Nagarahara in Afghanistan

Nagara ist der Familienname folgender Personen:
 Jun Nagara († 2012), japanischer Sänger